Кана́нин — русская фамилия. Известные носители:
 Кананин, Роман Григорьевич (1935—2017) — российский и советский архитектор.
 Кананин, Станислав Иванович (1936—2007) — советский футболист.